Peter Lüssi (componist) - Zwitsers componist, dirigent, trompettist, muziekuitgever en onderwijzer
 Peter Lüssi (hoogleraar) - Zwitsers sociaal werker en hoogleraar